Joseph Joachimsthaler, conegut com a Joschi Joachimsthaler, nascut a Bad Windsheim (Alemanya) el 16 de juny de 1990, és un músic destacat de l'escena alemanya contemporània. A més de ser la principal guitarra dels seus grups, sovint toca el baix, la bateria i canta.

Músics alemanys